Mahaska (Kansas) ;
 Comté de Mahaska ;

Autres 

 Mahaska (chef amérindien)

Homonymie de localités aux États-Unis